Kluisberg (Vlaamse Ardennen), een heuvel in de Vlaamse Ardennen
 Kluisberg (Hageland), een heuvel in het Hageland